Vehse ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Eduard Vehse (1802–1870), deutscher Geschichtsschreiber
 Mark Vehse (* 1977), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Otto Vehse (1901–1943), deutscher Historiker
 Wolfgang Vehse (* 1945), deutscher Jurist und Beamter